Гречаники:

 Гречаники — страва із гречаної крупи із додаванням інших складників.
 Гречаники — український народний танець.
 Гречаники — село в Україні, у Бориспільському районі Київської області.